По́рции ( или ) — древнеримский плебейский род, происходивший из Тускулума, в Лациуме, известный со второй половины III века до н. э. Римляне производили когномен рода от слова  (), и в этом родовое имя напоминало такие когномены, как  (),  («козлиный») или  («бычий»). В республиканские времена подразделялся на три ветви — Леков (), Лицинов () и Катонов (). В имперский период к ним добавились когномены Фест (), Латрон () и Септимий ().

Известные представители 
 
 Луций Порций Лицин — консул 184 года до н. э.
 Порций Лицин — поэт
 Порций Фест — прокуратор Иудеи

Примечания 

Древнеримские роды
Порции